Die Metrosquash US Open 2010 fanden vom 27. September bis 2. Oktober 2010 in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und mit 80.000 US-Dollar dotiert. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und mit 36.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Im Endspiel traf Wael El Hindi auf Laurens Jan Anjema, den er mit 11:8, 5:11, 11:7 und 11:7 besiegte. Dies war El Hindis erster Gesamtsieg bei den US Open. Bei den Damen siegte Vanessa Atkinson, die im Endspiel Amanda Sobhy mit 11:7, 11:7 und 11:8 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen bestand das Teilnehmerfeld aus 16 Spielern mit vier Plätzen für Qualifikanten. Die besten acht Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Christopher Gordon und Olivia Blatchford jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
2010
Squashturnier in Chicago